Трент:

 Трент — суверенное княжество-епископство.
 Трент — коммуна в Германии.
 Трент — река в Великобритании.
 Трент — река в Канаде.
 Трент — река в штате Северная Каролина, США.

См. также 
 Тренто (значения)